UNAM Ogongo steht für:

 einen Campus der Universität von Namibia (UNAM) nahe der Siedlung Ogongo
 UNAM Ogongo (Volleyball), das Volleyballteam des Ogongo-Campus der Universität von Namibia
 UNAM Ogongo (Fußball), eine Fußballmannschaft des Ogongo-Campus der Universität von Namibia (nicht zu verwechseln mit UNAM FC)